Рокач — річка в Київській області, ліва притока Ірпеня (басейн Дніпра).
 Рокач — український зенітний ракетно-артилерійський комплекс малого радіусу дії, модифікація ЗСУ-23-4 «Шилка».